Сан-Мартин-де-Вальдерадуэй () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 24 км². Население — 83 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы